Okra – pianta appartenente alle Malvacee
 Okra – singolo di Tyler, the Creator del 2018
 Operazione Okra – operazione militare avviata dall'Australian Army